Honey (miel en inglés o también cariño) puede referirse a:

Edwin Earle Honey botánico y taxónomo estadounidense.

Toponimia 
 Honey, municipio del estado de Puebla en México.

Música

Álbumes 
 "Honey" (1958), álbum de Sonny James.
 "Honey" (1968), álbum de Andy Williams.
 "Honey" (1975), álbum de Ohio Players.
 "Honey" (1994), álbum de Robert Palmer.
 "Honey" (2003), banda sonora de la película Honey.
 "Honey" (2008), álbum de Chara.
 "Honey" (2009), álbum de Kara.
 "Honey" (2010), álbum de Open Hand.
 "Honey" (2018), álbum de Robyn.

Canciones 
 "Honey" (1975), canción de Bobby Goldsboro.
 "Honey" (1997), canción de Mariah Carey.
 "Honey" (1998), canción y sencillo de la banda japonesa L'Arc~en~Ciel.
 "Honey" (1999), canción de Moby.
 "Honey, Honey" (1974), una canción del grupo ABBA.
 "Honey" (1996), canción de System Of A Down

Cine 
 Honey (Honey, la reina del baile) (2003), película protagonizada por Jessica Alba.